

Anno 
 488 o 488 a.C.

Codici 
 488 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Newcastle-upon-Tyne, in Inghilterra

Matematica 
 488 – numero